Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Monterrey Afirme 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 27. bis 29. Februar 2016  an der Qualifikation teil, wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Monterrey